Aquilops — род бипедальных растительноядных динозавров из клады Neoceratopsia, известный по окаменелости из среднеальбской  (возрастом ) штата Монтана (США). Включает единственный типовой вид — Aquilops americanus.

История изучения 
В 1997 году палеонтолог Скотт Мэдсен с командой проводил раскопки в южной Монтане. Он наткнулся на череп небольшого динозавра и каталогизировал находку как экземпляр рода Zephyrosaurus.

В 2014 году Эндрю Фэрк нашёл этот экземпляр в музейном хранилище. Фэрк с коллегами повторно изучил и описал его как новые род и вид Aquilops americanus.

Родовое название состоит из основ  — «орёл» и  — «морда».

Описание 
Динозавр, череп которого описал Фэрк — подросток, выросший на 60 %. Его длина — около 60 см.

Ростральная кость и костяная сердцевина клюва загнуты вниз и имеют арочный киль на вершине с бугром спереди, на котором, вероятно, располагался рог. Перед передним зубцом край верхней челюсти над его общей длиной вогнутый вид сбоку. Предглазничное отверстие в два раза длиннее своей высоты, и имеет заострённую заднюю часть, расположенную под глазницей.

Систематика 
Согласно исследованиям 2014 года, объемлющим таксоном рода Aquilops считается клада Neoceratopsia:

Примечания

Литература 

Цератопсы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2014 году